A PrvaLiga Telekom Slovenije a szlovén labdarúgás legmagasabb osztálya. A bajnokság 1991-ben jött létre, előtte a jugoszláv liga egy alacsonyabb osztálya volt. A legsikeresebb csapat az NK Maribor 15 bajnoki címével.

Csak 2 csapat, a Maribor és a Celje azok, akik még sosem estek ki az első osztályból.

2022–2023-as szezon résztvevő csapatai

Az eddigi győztesek

Statisztika

Legsikeresebb csapatok

Gólkirályok

Összesített táblázat

Kapcsolódó szócikk 
Szlovén labdarúgócsapatok listája

Külső hivatkozások

  A bajnokság hivatalos weboldala